Бе́рта Соломо́новна Мара́нц (1907—1998) — советская и российская пианистка и педагог.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1972), профессор, диплом и премия за лучшее исполнение произведений Бетховена на 2-м Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (Москва, 1938).

Биография 
Родилась в 1907 году в Проскурове (Ныне Хмельницкий, Украина) в семье крупного сахарозаводчика и почётного гражданина Проскурова Соломона Маранца. Не позднее 1910 года семья переехала в Одессу, где началась её творческая жизнь. Обучалась у известнейшего педагога Берты Михайловны Рейнгбальд, у которой также обучались Э. Гилельс, Т. Гольдфарб, Л. Сосина и другие крупные музыканты.

В Одессе Берта Маранц работала также концертмейстером у знаменитого Петра Соломоновича Столярского, выступая с такими его учениками того времени как Давид Ойстрах, Борис Гольдштейн, Михаил Фихтенгольц. Впоследствии, окончив Московскую консерваторию у Генриха Нейгауза, она становится одной из самых ярких учениц, которой он всегда гордился и считал её «украшением своей школы».

Берта Маранц стояла у истоков создания двух крупнейших консерваторий России — в Свердловске и в Горьком, где она проработала всю оставшуюся жизнь. Воспитав в этих вузах более 200 пианистов, среди которых крупнейшие музыканты-лауреаты международных конкурсов, профессора, доктора и кандидаты наук, она, несомненно, оказала весомое влияние на развитие отечественного пианизма.

Маранц была блестящей уникальной пианисткой, её концертная жизнь продолжалась более 70 лет. Обладательница огромного классического репертуара, превосходный интерпретатор Бетховена и Шопена, на протяжении всей творческой жизни она пропагандировала современную музыку. Она выступала с такими дирижёрами как Г. Себастиан, Т. Ханникайнен, И. Мусин, Р. Баршай, М. Паверман, Г. Юдин, В. Дударова, И. Гусман, А. Скульский и др. Постоянно выступала Б. Маранц как камерная исполнительница и концертмейстер. В течение ряда лет её партнёрами были Д. Ойстрах, Б. Гольдштейн, М. Фихтенгольц, З. Лодий, Д. Пантофель-Нечецкая, Н. Дорлиак, Г. Цомык, А. Броун и др. Исполнительская и педагогическая деятельность Б. С. Маранц находит отражение в превосходных отзывах крупнейших музыкантов, среди которых её авторитет был непререкаем.

Даже в последние годы своей жизни, Берта Маранц могла великолепно сыграть практически любое произведение наизусть, без нот.

Умерла 4 мая 1998 года, похоронена в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище (2 участок).

Муж — Семён Соломонович Бендицкий (1908—1993), пианист, преподаватель музыки, профессор.

Память 
 Дом, где родилась Берта Соломоновна Маранц — сохранился. Ныне там находится театр кукол.
 К 100-летию со дня рождения Маранц была выпущена книга «Берта Маранц. Играть? Обязательно играть!», Нижний Новгород: 2007. — 368 с. (ISBN 978-5-89533-203-0).

Примечания

Ссылки 
 Маранц Берта Соломоновна (1907—1998)
 Б. С. Маранц в ореоле воспоминаний
 И. Беров. Незабываемая Берта

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Музыканты Одессы
Преподаватели Уральской консерватории
Преподаватели Нижегородской консерватории
Похороненные на Красном кладбище